Coccinella plagiata Olivier, 1808
 Coccinella plagiata Beck, 1817